Il singolare del torneo di tennis Grenoble Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marc Gicquel che ha battuto in finale Thomas Enqvist 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Arnaud Clément (quarti di finale)
 Fabrice Santoro (semifinali)
 Thierry Ascione (quarti di finale)
 Jérôme Haehnel (semifinali)

 Gilles Simon (secondo turno)
 Michaël Llodra (quarti di finale)
 Oliver Marach (secondo turno)
 Kristof Vliegen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grenoble Challenger 2005